La competizione di fioretto maschile ai XVII Giochi panamericani di Toronto ha avuto luogo il 22 luglio 2015 al Toronto Pan Am Sports Centre (CIBC Pan Am/Parapan Am Aquatics Centre and Field House)..

Qualificazioni
Gli iscritti erano 18, scesi a 16 dopo le qualificazioni, nelle quali gli schermidori erano divisi in 3 gruppi da 6, con gli schermidori che disputavano ognuno cinque incontri. I 16 atleti con il maggior numero di vittorie e differenza stoccate erano promossi alla fase finale.

Fase finale

Note

Collegamenti esterni
Risultati Toronto2015.org

Scherma ai XVII Giochi panamericani